Monárquico puede referirse a:
 Lo relativo a la monarquía
 Lo relativo al monarquismo 

 En la historia contemporánea de España:
Entre 1833 y 1931: dinásticos y no dinásticos
Entre 1936 y 1975: familia monárquica dentro de las familias del franquismo (carlistas, juanistas y juancarlistas)
 En la historia contemporánea de Francia:
royaliste